Dit is een lijst van landen en gebieden gerangschikt op het saldo van de lopende rekening, in miljoenen Amerikaanse dollars, gebaseerd op de CIA World Factbook. De meeste gegevens betreffen schattingen van 2007. Merk op dat de som van alle saldo's van de lopende rekening niet optellen tot nul, wat gedeeltelijk kan worden veroorzaakt doordat een aantal van de opgenomen cijfers onjuist zijn en dat de gegevens van een aantal landen niet in deze lijst staan.

Volgens deze lijst hebben 63 landen een overschot op de lopende rekening, terwijl 101 landen een tekort hebben.

In 2014 stevent Nederland af op een overschot van 11% ten bedrage van 65 miljard euro. De Europese Commissie acht een percentage van 6% het maximum toelaatbare. Nederland heeft al 30 jaar een oplopend overschot op de lopende rekening.

Landen gerangschikt naar absoluut overschot op de lopende rekening

Zie ook 
 Lijst van landen naar staatsschuld (als een percentage van het bruto nationaal product)
 Betalingsbalans
 Handelsbalans

Voetnoten 

Saldo lopende rekening